Syson ist der Familienname folgender Personen:

 Luke Syson, englischer Kunstexperte und Museumsdirektor
 Mychajlo Syson (* 1972), ukrainischer Biathlet